Серито Пелон има више значења:

 Серито Пелон (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серито Пелон (Атолинга), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику